G80 peut faire référence à :
 BMW M3 (G80), un modèle automobile, quatrième génération de la BMW M3 ;
 Paralysie cérébrale infantile, d'après la classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres